Alt Mahlisch (lett. «Mahlisch vecchia») – frazione del comune tedesco di Fichtenhöhe
 Neu Mahlisch (lett. «Mahlisch nuova») – frazione del comune tedesco di Lindendorf